Дзерожинский — фамилия.

 Дзерожинский, Антон Фёдорович (3 января 1867 — не ранее 1939) — российский военный деятель, генерал-лейтенант (1919). Участник белого движения.
 Дзерожинский, Борис Владимирович (1864—1915) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.

См. также 

 Дзеражинский, Константин Иосифович (1825—1888) — Георгиевский кавалер; лейтенант; № 9619; 15 сентября 1855.